Władysław Filipiak (1898-1925) – podporucznik pilot Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Władysław Filipiak (1898-1945) – saper Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari